Южный парк — многозначное словосочетание.

 «Южный Парк» () — американский мультсериал.
 Южный Парк — вымышленный город в США, в котором происходит действие телесериала «Южный Парк».
 Южный парк — парк в Калининграде.
 Южный парк — торгово-развлекательный центр в Хабаровске.

См. также 
 Саут-Парк (значения)